Die Empire Slovak Open 2015 waren ein Damentennisturnier in Trnava in der Slowakei. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 4. bis 10. Mai 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Trnava